Caudina är ett släkte av sjögurkor. Caudina ingår i familjen Caudinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Caudina